Flavien est un nom propre qui désigne notamment :

Prénom et patronyme 
Flavien est un prénom masculin qui a pour forme féminine Flavie ou Flavienne

Flavien peut être aussi un patronyme.

Saints des Églises chrétiennes
Par ordre chronologique du décès :
 Flavien de Carthage († 259), martyr avec ses compagnons sous les persécutions de l'empereur Valérien ; fêté le 25 mai avec Septime, ou avec ses autres compagnons le 23 mai en Occident et le 24 février en Orient.
 Flavien de Rome († 362), préfet de Rome sous l'empereur Julien. Marqué aux fers sur le front du signe des esclaves, il fut envoyé en exil dans un profond dénuement ; fêté localement le 22 décembre. 
 Flavien de Toulon (), avec Mandrien, deux soldats Wisigoths ou Ostrogoths, peut-être des soldats de la garde saxonne du roi arien Alaric II, disciples de Cyprien, l’évêque de Toulon, martyrs ; fêtés le 19 août.
 Flavien d'Autun (), quinzième évêque d'Autun, vécut au temps du roi Clovis ; fêté le 23 août.
 Flavien d'Antioche († 404), ou Flavien Ier, évêque d'Antioche ;  fêté le ?.
 Flavien de Constantinople († 449), patriarche, malmené lors du brigandage d'Éphèse ; fêté le 16 février par les orthodoxes et le 17 février selon le martyrologe romain.
 Flavien II d'Antioche († 518), patriarche d'Antioche déposé en 511 pour nestorianisme ; fêté le 20 juillet en Orient.
 Flavien de Chalon († 595), évêque, fonda l'abbaye de Saint-Pierre de Chalon (Chalon-sur-Saône) ; on conserve de lui plusieurs retranscriptions écrites de conciles régionaux ; fêté le 13 mai.

Voir aussi 
 Flavio
 Flavius
 Flavie

Références

Homonymie
Homonymie de nom romain
Prénom masculin
Prénom français